Аккуратов — мужская русская фамилия.

 Носители фамилии 
 Аккуратов, Валентин Иванович (1909—1993) — советский штурман полярной авиации, заслуженный штурман СССР, писатель художественно-документального жанра.
 Аккуратов, Евгений Васильевич (1927—2010) — советский и российский кинооператор и режиссёр-документалист.
 Аккуратов, Олег Борисович (род. 1989) — российский слепой пианист, джазовый импровизатор.
 Аккуратов, Фёдор Яковлевич (1915—1940) — Герой Советского Союза.

Примечания